Альбом «13»:
  13 — перша офіційна збірка хітів рок-групи The Doors, випущена в 1970 році.
  13 — восьмий студійний альбом німецької панк-рок групи Die Ärzte, випущений в 1998 році.
  13 — шостий альбом групи Blur, випущений в 1999 році.
  13 — шостий студійний альбом групи  Елізіум, випущений в 2008 році.
  13 — четвертий студійний альбом групи Е. С. Т., випущений в 1995 році.
  Th1rte3n або 13 — шостий студійний альбом групи Sanguis et Cinis, випущений в 2004 році.
  TH1RT3EN — тринадцятий студійний альбом групи Megadeth, випущений в 2011 році.

Див. також 
 13 (значення)